Андрушки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Андрушки — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Украина 
 Андрушки — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Андрушки — село в Полтавском районе Полтавской области.